Otton III (980-1002) – król Niemiec 983-1002, król Włoch i cesarz rzymski 996-1002
 Otto III Detleb (1122-1160) – książę ołomuniecki 1140-1160
 Odo III (1166-1213) – książę Burgundii 1192-1213
 Otton III (1215-1267) – margrabia Brandenburgii 1220-1267
 Otton III Bawarski (1261-1312) – książę Dolnej Bawarii 1290-1312; król Węgier jako Bela V
 Otto III (ok. 1296-1352) – książę Lüneburga 1330-1352
 Otto III, hrabia Bentheimu (zm. 1379) – hrabia Bentheimu w latach 1344–1364
 Otton III (1444-1464) – książę szczeciński 1451-1464
 Otto III (1572-1641) – książę Lüneburga-Harburga 1606-1641

de:Liste der Herrscher namens Otto#Otto III.